liberal (lateinisch liberalis „die Freiheit betreffend“) steht für:

 eine politisch-philosophische Strömung, siehe Liberalismus
 eine ökonomische Ausprägung, siehe Wirtschaftsliberalismus
 eine Richtung des Judentums, siehe Liberales Judentum
 eine Richtung christlicher Theologie, siehe Liberale Theologie 
 eine Richtung des Islam, siehe Liberale Bewegungen im Islam

Liberal steht für:
 Liberal (Zeitschrift), Vierteljahresschrift
 die Liberalen, Eigenbezeichnung der FDP bis 2015, siehe Freie Demokratische Partei
 Liberale, Kurzbezeichnung für Anhänger der Liberale Partei der Schweiz
 Liberale, deutsche Kleinpartei, siehe Neue Liberale
 Liberal (Schiff, 1884), ein portugiesisches Kanonenboot

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Liberal (Indiana), im Spencer County
 Liberal (Kansas), Stadt im Seward County
 Liberal (Missouri), im Barton County
 Liberal (Oregon), im Clackamas County

Siehe auch: